East Shore ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Shore (Kalifornien), im Plumas County
 East Shore (South Carolina), im Lexington County
Eastern Shore steht für
Virginia’s Eastern Shore AVA 
Eastern Shore Railway Museum